Island in the Sky (1938), een film van Herbert I. Leeds
Island in the Sky (1953), een film van William A. Wellman